Mortemer puede referirse a: 

 Mortemer, comuna francesa situada en Oise.
 Mortemer, comuna francesa situada en Sena Marítimo.